Туркмено-турецкие дипломатические отношения были установлены 29 февраля 1992 года, когда Турция первой признала независимость Туркмении и открыла своё посольство в Ашхабаде. У двух стран и народов особые отношения связанных общей историей, языком, религией и культурой. Турция остаётся верным сторонником Туркмении в его усилиях по укреплению его независимости. Обе эти страны являются членами ОЭС, ОБСЕ, ОИС и ООН, более того активно взаимодействуют в Тюркском совете.

Дипломатические миссии 
В Турции действует посольство Туркмении, Чрезвычайный и Полномочный посол — Ишанкули Аманлиев. В Ашхабаде действует посольство Турции, Чрезвычайный и Полномочный посол — Тоган Орал.

Посольство Туркмении в Турции 
Посольство Туркмении в Турции (г. Анкара) открылось в 1992 году. В настоящее время посольство расположено по адресу: г. Анкара, Чанкая, ул. Коза, д. 28.

С февраля 2016 года посольство возглавляет Чрезвычайный и Полномочный посол Туркмении в Ишанкули Аманлиев.

Послы 
 Ахмедов, Хан (1992—1994)
 Ханамов, Нурмухаммед (1994—2002)
 Аширов, Аннакурбан (2002-)
 Аманмырадов, Нурберди Аманмурадович (2004—2009)
 Довлетсахатов, Максат (2009—2012)
 Сердаров, Ата Овезнепесович (2012—2016)
 Аманлиев, Ишанкули (2016—)

Посольство в Туркмении 
Посольство Турции в Туркмении (г. Ашхабад) открылось в марте 1992 года. В настоящее время посольство расположено по адресу: г. Ашхабад, ул. Шевченко, д. 9.

С августа 2015 года посольство возглавляет Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики в Туркмении Мустафа Капуджа.

Послы 
 Сельчук Инджесу (1992—1995)
 Мехмет Йигит Алпоган (1995—1998)
 Октай Озуйе (1998—2000)
 Мехмет Бахаттин Гюрсоз (2000—2004)
 Хаккы Акил (2005—2008)
 Хусейн Авни Бычаклы (2008—2011)
 Шевки Мутевеллиоглу (2011—2015)
 Мустафа Капуджа (2015—2020)
 Тоган Орал (2020- н.в)

Эпизоды

Отставка Н. Ханамова (2002)

Отзыв посла из Ашхабада (2011)

Граждане Турции в правительстве Туркмении 
 Ибрагим Колюк — (12.02.1999 — ) заместитель министра торговли и внешнеэкономических связей Туркмении
 Ахмет Чалык — заместитель министра текстильной промышленности Туркмении 
 Муаммер Тюркильмаз — заместитель министра образования Туркмении

Отношения 
Турция первая страна в мире которая признала государственную независимость Туркмении в 1992 году. Турция в 1995 году поддержала идею Туркмении о нейтралитете, официально признанным резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

5 декабря 2007 года Туркмению с официальным визитом посетил президент Турции Абдулла Гюль.

24-25 марта 2008 года Гурбангулы Бердымухамедов посетил с официальным визитом в Турцию.

11-12 ноября 2010 года Туркмению с официальным визитом посетил президент Турции Абдулла Гюль.

30 мая 2011 года Абдулла Гюль посетил город Туркменбашы с рабочим визитом.

28 февраля 2012 года свой первый официальный визит после второго вступления в должность главы государства президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил Анкару.

13 июня 2012 года Ашхабад посетил председатель Великого национального собрания Турецкой Республики Джемиль Чичек.

9-10 августа 2012 года Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочий визит в Стамбул и Измир.

29-31 мая 2013 года состоялся государственный визит президента Турецкой Республики Абдуллы Гюля в Туркмению.

Экономическое сотрудничество 
Турция является одним из крупнейших торговых партнёров Туркмении. Около 600 турецких компаний зарегистрировано в Туркмении, работающих в сфере торговли, инвестиций, строительстве, энергетики, транспорте, связи, текстильной и перерабатывающей промышленности. За 20 лет независимости общее число проектов, в реализации которых были задействованы турецкие компании в Туркмении, превысило 600, а их суммарная стоимость достигла 21 млрд долларов. 31 марта 1993 был создан совместный Туркмено-Турецкий акционерно коммерческий банк.

Туркмения экспортирует продукцию текстильной, топливно-энергетической, химической, сельскохозяйственной промышленности. Из Турции поступают металл и изделия из него, хозяйственные товары, оборудование, стройматериалы, электротехника, продукция химической и легкой промышленности, продовольствие, транспортные средства, медикаменты.

14 декабря 2022 года по итогам трехсторонних переговоров в городе Туркменбаши между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном подписаны межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, межправительственная Рамочная программа по сотрудничеству в области науки, образования и культуры, межправительственный меморандум о взаимопонимании по созданию Совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству, межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области энергетики, а также межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспорта.

Nabucco 

Nabucco — проектируемый магистральный газопровод протяженностью 3300 км из Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, прежде всего Австрию и Германию. Проектная мощность — 26-32 млрд кубометров газа в год. Предполагаемая стоимость проекта — €7,9 млрд. Подготовка проекта ведётся с 2002 года. Строительство планировалось начать в 2011 году, а завершить к 2014 году. Бо́льшая часть газопровода будет проходит через Турцию.

Культурное сотрудничество 
Проводятся совместные выставки и другие мероприятия.

В Туркмении функционируют одна туркмено-турецкая школа.

Кроме того, несколько тысяч туркменских студентов обучаются в университетах Турции. Гражданам Туркмении можно находиться в Турции без визы до 30 дней.

Более 10 тысяч турецких граждан живут в Туркмении. Около 500 тысяч туркмен живут в Турции.

Примечания

Ссылки 
 Посольство Туркмении в Турции
 Посольство Турции в Туркмении

Турция
Туркмения